Liangshan kan syfta på:

Liangshan, Jining – ett härad i Shandong-Provins provinsen
Liangshan, Sichuan – en autonom prefektur i Sichuan-provinsen
Liangshan (berg) – ett berg i Shandong-provinsen.
Liangshan (socken i Kina, Shandong) 
Liangshan (socken i Kina, Hebei) 
Liangshan (köpinghuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 27,67, long 114,91) 
Liangshan (köpinghuvudort i Kina, Shaanxi, lat 34,62, long 108,19) 
Liangshan (köpinghuvudort i Kina, Shaanxi, lat 33,09, long 106,94) 

WP:Projekt Kina